Onderdistrict in Indonesië
 Karangmojo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Karangmojo (Karangmojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Karangmojo (Karanggayam), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karangmojo (Klego), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Karangmojo (Tasikmadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Karangmojo (Weru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Karangmojo (Balong), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java